Halewood pote fi:

 Halewood, oraș în comitatul Merseyside, regiunea North West, Anglia
 Halewood International, companie producătoare de băuturi alcoolice din Marea Britanie
 Halewood România, subsidiara din România a companiei Halewood International